Карамышевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Карамышевский сельсовет — в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Карамышевский сельсовет — в Грязинском районе Липецкой области.